A Cadeia Caraíba é uma cordilheira costeira da Venezuela, situada no extremo norte da América do Sul, que domina o  Mar das Antilhas ou Caribe, cuja altitude máxima é de 2.765m.

Montanhas da Venezuela